Шэтонгмён (, ) — уезд городского округа Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.

История 
Уезд был образован в июне 1959 года.

Экономика 
В уезде развито сельское хозяйство. Основными сельскохозяйственными культурами являются ячмень, пшеница, горох, гречиха. Скотоводство представлено разведением яков, крупного рогатого скота, овец, коз. Лесной массив представлен тополем, ивой, персиком, грушей, яблоком и другими.

Административное деление 
Уезд делится на 1 посёлок и 18 волостей:
 Посёлок Кага (卡嘎镇)
 Волость Тонгмён (通门乡)
 Волость Ронгма (荣玛乡)
 Волость Тадинг (塔丁乡)
 Волость Данапу (达那普乡)
 Волость Наньмуце (南木切乡)
 Волость Ренчин (仁钦则乡)
 Волость Дамуся (达木夏乡)
 Волость Мэйбацецинь (美巴切钦乡)
 Волость Чинду (青都乡)
 Волость Чечён (切琼乡)
 Волость Наданг (纳当乡)
 Волость Цобуши (措布西乡)
 Волость Ньангре (娘热乡)
 Волость Дзешу (则许乡)
 Волость Чуньчжэ (春哲乡)
 Волость Чабу (查布乡)
 Волость Данада (达那答乡)
 Волость Леба (列巴乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района
Шигадзе